Johann Christoph Kosch ist der Name folgender Personen:

* Johann Christoph Kosch (Baumeister, 1698) (1698–1778), deutschböhmischer Baumeister und Architekt
 Johann Christoph Kosch (Baumeister, 1703) (1703–1784), deutschböhmischer Baumeister